Ryttere og hold i Tour de France 2016

Noter 

Tour de France 2016